Aigina, Zeusztól született fia Aiakosz, Aigina királya, Aktór felesége, Eurütión anyja
 Aigina – Athén tengeri szomszédja, a mai Éjina.
 91 Aegina kisbolygó